Emídio Silva Falcão Brasileiro (Irará, Bahia, Brasil, 19 de fevereiro de 1962) é um escritor, advogado, professor universitário, doutor em Direito, orador e conferencista brasileiro..

Biografia 

É filho primogênito de João Falcão de Albuquerque Brasileiro, farmacêutico, nascido em 1932 e falecido em 1990, e de Jenucy Silva Falcão Brasileiro, enfermeira, nascida em 1942, e irmão de Maria Aparecida, Maria Swely e Antônio Marcos Brasileiro.

Viveu sua infância na Bahia, quando sempre se interessou por assuntos religiosos. Em 1971, conheceu o Espiritismo e participou das atividades do Centro Espírita A Caminho da Luz  da cidade de Irará, fundado em 19 de Janeiro de 1948 por José Raphael Carvalho,  Elysio Sant'anna e Aristóteles Peixinho.

Em 1978, foi residir em Salvador, onde participou das atividades do Centro Espírita Caminho da Redenção  e da Mansão do Caminho.

Em 1982, concluiu o curso de técnico em eletrônica na Escola Técnica Federal da Bahia (hoje CEFET) e, em dezembro do mesmo ano, ingressou, por meio de concurso público, na Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel), onde trabalhou na função de técnico em telecomunicações até 1989.

A partir de 1985, inicia a divulgação do Espiritismo no Brasil e no exterior.

Em 1986, transferiu-se, pela Embratel, para Goiânia com o propósito de completar os seus estudos, porque em Salvador não havia a oportunidade de conciliar o trabalho com os estudos devido as sucessivas viagens a trabalho.

A partir de 1987, em Goiânia, inicia as suas carreiras de escritor, com livros espíritas e didáticos, de jurista, no magistério superior e na advocacia, e de pesquisador na área de comportamento sexual humano, tornando-se conhecido e respeitado por muitas instituições espíritas, instituições de ensino superior e veículos de comunicação do Brasil e do exterior.

Em 1990, casou com Marislei Brasileiro, com quem tem um casal de filhos, Vinícius e Jenucy, várias obras e pesquisas científicas elaboradas, trabalhos doutrinários e de natureza filantrópica.

Formação e trabalho acadêmico 

É graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, advogado, com especialização em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira (Rio de Janeiro), mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Lisboa), doutoramento em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, pós-doutoramento em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo) com o tema: Caminhos da Justiça no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, com artigo publicado na obra "Sociedade, Saúde e Meio Ambiente".

É o responsável por uma pesquisa sobre comportamento sexual da população brasileira (1994), que deu origem a diversos livros sobre a temática. Sob a influência deste trabalho, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás instituiu a Educação Sexual nas escolas estaduais de Goiás, como disciplina fundamental ou como tema obrigatório na grade de Ciências. Também essa pesquisa é citada e reconhecida por instituições internacionais .

Em 2008, realizou pesquisa no Brasil a respeito do  comportamento emocional da população brasileira.  

Em sua tese de doutoramento, elaborada na Universidade Autónoma de Lisboa, defende, fazendo uma analogia com a Física e com as leis de Isaac Newton, que assim como existe uma Lei de ação e reação na mecânica também existiria uma lei de ação e reação no Direito Natural.

Exercendo a atividade de professor universitário, ministra aulas de Direito em diversas faculdades em Goiás. Como orador é professor de oratória na Escola Superior de Advocacia. Como palestrante, ofereceu mais de 3000 conferências em congressos, simpósios, cursos , oficinas, encontros  e seminários em diversas instituições governamentais e não governamentais , acadêmicas e religiosas, especialmente em instituições espíritas.

O escritor 

É autor de várias obras espíritas e didáticas. Escreve a respeito do Evangelho É o idealizador e fundador da primeira academia espírita de letras: a Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás. Idealizou o dia estadual do Espírita para o estado de Goiás, sendo a data 18 de abril, em comemoração ao lançamento de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec.
É membro fundador da Academia Goianiense de Letras, na qual foi o primeiro presidente. É também membro da Academia de Letras de Aparecida de Goiânia. É membro das entidades culturais: União Brasileira de Escritores, Associação Goiana de Imprensa, dentre outras. É articulista em jornais e revistas, sempre atuante no sentido de promover a cultura no estado de Goiás e no Brasil.

Principais obras espíritas 

Brasileiro escreveu livros de cunho espírita publicados pela AB Editora e pela editora Boa Nova:

 1988 Um dia em Jerusalém
 1992 A Caminho do deserto
 1996 Sexo, problemas e soluções
 1999 O sexo nosso de cada dia
 1999 A outra face do sexo
 2000 O Livro dos Evangelhos
 2001 Sabedoria
 2002 Inteligências Emocionais (Título anterior: 400 maneiras de ser emocionalmente inteligente) 
 2009 Educação Emocional 
 2023 Tratado dos Evangelhos

Principais obras didáticas 

 2001 Educação Sexual 
 2006 Introdução ao Direito Penal 
 2008 Sexualidade, cinema e deficiência 
 2017 O Direito Natural e a Justiça Quântica 
 2018 Nas Fronteiras da Educação Jurídica e da Psicologia (coautoria) 
 2019 Liberdade Religiosa Direito e Democracia: a Fé e o Estado (coautoria) 
 2020 Sociedade, Saúde e Meio Ambiente (coautoria) 
 2021 Pesquisar Mais (organização)

Algumas das Homenagens (títulos e prêmios) 
 2020 Bênção Apostólica do Papa Francisco
 2018 Comenda do Mérito Jurídico Docente 
 2009 Cidadão Silvaniense 
 2006 Grande-Oficial da Ordem do Mérito Anhangüera
 2005 Cidadão Goianiense
 2005 Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 
 2005 Membro Efetivo da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás 
 2005 Membro Efetivo da Academia Goianiense de Letras, Cadeira 1
 2004 Cidadão Goiano, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Lei estadual N.15.013 de 01.12.2004

Referências

Ligações externas 
 Site da Academia Goianiense de Letras
 Site da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás
 Palestras, quadros e programas com Emídio Brasileiro
 Site oficial de Emídio Brasileiro

Espíritas do Brasil
Escritores espíritas do Brasil
Educadores da Bahia
Juristas da Bahia
Naturais de Irará
Advogados da Bahia